George Kennan, esploratore e giornalista statunitense
George Frost Kennan, diplomatico ed ambasciatore statunitense